

Persone 
 Dwaine Board –  ex giocatore di football americano e allenatore di football americano statunitense
 Lillian Board – ex velocista e mezzofondista britannica

Altro 
 Board – accessorio usato nel bridge duplicato